Marroquín kan syfta på följande platser:

Colombia 

 Yopal (departementshuvudort), Casanare, 
 Yopal (kommun), Casanare,

Mexiko 

 Marroquín, Mexiko, Tamaulipas, Hidalgo, 

Robotskapade Colombiaförgreningar
Robotskapade Mexikoförgreningar